Името Люляково носят три български села:

 Люляково (Област Бургас)
 Люляково (Област Добрич)
 Люляково (Област Кърджали)